Neuendorf puede hacer referencia a:
Neuendorf, una comuna de Suiza.
Neuendorf, un municipio alemán de Baviera.